Ždánice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Stadt im Okres Hodonín, siehe Ždánice
Gemeinde im Okres Kolín, siehe Ždánice u Kouřimi
Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, siehe Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem
Ortsteil von Vilémov, Okres Havlíčkův Brod, siehe Ždánice (Vilémov)
 Nové Ždánice; Ortslage von Staré Ždánice, Okres Pardubice
Staré Ždánice, Gemeinde im Okres Pardubice

Siehe auch:
 Zdanitz